Pradaccio ima više značenja:
 Pradaccio, Massa-Carrara
 Pradaccio, Varese